Retzius ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Jahan Retzius (1742–1821), schwedischer Naturforscher
 Anders Adolf Retzius (1796–1860), schwedischer Anatom und Anthropologe, Sohn von Anders Jahan Retzius
 Carl Gustaf Retzius (1798–1833), schwedischer Botaniker und Sohn von Anders Jahan Retzius
 Gustaf Retzius (1842–1919), schwedischer Neuroanatom und Anthropologe, Sohn von Anders Adolf Retzius
 Lene Retzius (* 1996), norwegische Stabhochspringerin

Siehe auch:
 Retzius-Streifen, die Wachstumslinien des Zahnschmelzes, benannt nach Anders Adolph Retzius
 Anders-Retzius-Medaille
 Reccius